Палицы — топоним, название населённых пунктов в России:

 Палицы — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Палицы — деревня в Дедовичском районе Псковской области. (Пожеревицкая волость)
 Палицы — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Палицы — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.